Pierwszy rząd Władysława Sikorskiego (16 grudnia 1922 r. – 26 maja 1923 r.)
 Drugi rząd Władysława Sikorskiego (30 września 1939 r. – 20 lipca 1940 r.)
 Trzeci rząd Władysława Sikorskiego (20 lipca 1940 r. – 14 lipca 1944 r.)